Índex alfabètic, llista ordenada alfabèticament dels termes significatius que apareixen en un document indicant les pàgines on figuren
 Índex (dit), segon dit de la mà humana immediatament al costat del polze
 Índex (base de dades), estructura de dades que millora la velocitat de les operacions, permetent un ràpid accés als registres d'una taula
 Índex o sumari, llista de seccions de què consta el document presentats en el mateix ordre successiu en què figuren al cos de l'obra, i amb indicació de la pàgina corresponent
 Índex o cas índex, primera persona que origina un brot o una epidèmia
 Índex o nombre índex, mesura estadística que s'utilitza per a comparar una magnitud o conjunt de magnituds en el temps o en l'espai 
 Índex de cites, llista que recopila informació sobre les cites bibliogràfiques que es realitzen en els articles acadèmics 
 Índex borsari, registre estadístic, compost usualment d'un nombre de valors, que tracta de reflectir les variacions de valor o rendibilitats
 Catàleg Índex, catàleg de galàxies, nebuloses i cúmuls estel·lars que serveix de suplement al Nou Catàleg General publicat per primer cop el 1895
 Edifici Índex, capella de 1884 de Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès) 
 Índex o Index Librorum Prohibitorum, llista negra de llibres prohibits per l'Església catòlica pel seu contingut, considerat herètic, immoral o incitador a la desviació